Лас Еспинас има више значења:

 Лас Еспинас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Еспинас (Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Еспинас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Еспинас (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику